Михаи́л Васи́льевич Ханжи́н (17 октября 1871, Самарканд, Самаркандская область, Туркестанское генерал-губернаторство, Российская империя — 14 декабря 1961, Джамбул, Джамбульская область, Казахская ССР, СССР) — Русский военачальник, генерал от артиллерии (1919), последний, которому был присвоен этот чин. Один из руководителей Белого движения в Сибири. Последний военный министр Правительства А.В. Колчака.

Биография

Предвоенные годы 
Ханжин Михаил Васильевич, потомственный казак Оренбургского казачьего войска, родился в городе Самарканде, в Туркестанском генерал-губернаторстве. В 1890 году окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус, и 29 августа того же года вступил в службу. В 1893 году окончил Михайловское артиллерийское училище и был выпущен хорунжим в конно-артиллерийскую бригаду Оренбургского казачьего войска. 1 июля 1896 года произведён в сотники, а 14 ноября 1897 года — в поручики. 17 декабря 1897 переведён в 6-ю резервную артиллерийскую бригаду. 19 июля 1898 года произведён в штабс-капитаны.

В 1899 году окончил по 1-му разряду Михайловскую артиллерийскую академию, 29 марта того же года был переведён в Туркестанскую артиллерийскую бригаду, а 2 июня за отличие был произведён в капитаны.

В 1903 году окончил Офицерскую артиллерийскую школу и 8 августа того же года был назначен командиром 4-й батареи 36-й артиллерийской бригады. 2 сентября произведён в подполковники.

Участвовал в русско-японской войне, с 19 февраля 1904 по 28 ноября 1905 командовал 4-й батареей 3-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской бригады. 19 сентября 1907 был награждён орденом св. Георгия 4-й степени («за отличный подвиг мужества и храбрости, выказанный им 17-го и 18-го августа 1904 г. под Лаояном и 25-го февраля 1905 г. под Фушуном при отражении атак неприятеля»).

28 ноября 1905 года назначен исправляющим должность штаб-офицера, заведующего обучающимися в Офицерской артиллерийской школе. В том же году произведён в полковники (старшинство 29.06.1906). Участвовал в работе комиссий по реформированию армии, за что удостоился Высочайшего благоволения. 14 мая 1909 года назначен командиром 1-го дивизиона 42-й артиллерийской бригады. 9 августа 1910 года переведён в 44-ю артиллерийскую бригаду. В 1913 году был командирован с военной миссией во Францию, награждён орденом Почётного легиона. 3 февраля 1914 года произведен в генерал-майоры (старшинство 29.06.1910) на основании Георгиевского статута и 19 февраля назначен командиром 19-й артиллерийской бригады.

Первая мировая война 
Вступил в Первую мировую войну в должности командира 19-й артиллерийской бригады. Исправлял должность командующего 19-й пехотной дивизии. За бои в январе 1915 у Меволавочей награждён Георгиевским оружием. С июля 1915 — командир 12-й пехотной дивизии. Награждён орденом Святого Георгия 3-й степени за то, что: «вступив в командование 12-й пехотной дивизией 7-го июля 1915 г., когда части означенной дивизии, не выдержав натиска превосходных сил противника, стали отходить, лично повёл батальон резерва, заполнил прорыв, образовавшийся между 12-й пехотной дивизией и левым флангом 4-й стрелковой дивизии и остановил отходившие части».

С апреля 1916 — инспектор артиллерии 8-й армии, сыграл выдающуюся роль в организации наступления Юго-Западного фронта («Брусиловского (Луцкого) прорыва»), что было отмечено в Ставке: Ханжина за его роль в Луцком прорыве произвели в генерал-лейтенанты (1916), что было самым значимым награждением среди участвующих в операции генералов (рассчитывавший на награждение орденом Святого Георгия 2-й степени А. А. Брусилов был награждён георгиевским оружием с бриллиантами). С конца 1916 — инспектор артиллерии Румынского фронта. С апреля 1917 — полевой генерал-инспектор артиллерии при Верховном главнокомандующем. За время Первой мировой войны зарекомендовал себя как талантливый артиллерийский начальник и общевойсковой командир.

Белое движение 
После прихода к власти большевиков уехал на земли Оренбургского казачьего войска. В ряде публикаций утверждается, что находясь на нелегальном положении, начал формирование белоповстанческих отрядов на юге Урала, сотрудничал с руководителем офицерского подполья в Сибири подполковником А. Н. Гришиным-Алмазовым. По утверждению ряда других авторов, до июля 1918 года занимал выжидательную позицию и в антибольшевистской борьбе не участвовал. С лета 1918 командовал сформированным им Уральским армейским корпусом (затем — 3-й Уральский корпус). С января 1919 — командующий Западной армией армии Колчака. 6 марта 1919 начал наступление Русской армии в общем направлении на Уфу, Самару и Казань, первоначально добился успехов, его войска взяли Уфу и Белебей, и вышли на подступы к Самаре и Казани, не дойдя до Волги на некоторых участках 30 км (в целом — 80-100 км). За успехи был произведён адмиралом А. В. Колчаком в чин генерала от артиллерии — высшее отличие такого рода, которое было присвоено Колчаком в бытность его Верховным правителем.

Однако затем последовало отступление лета 1919 года, во многом обусловленное растянутостью коммуникаций, разногласиями в белом командовании, отсутствием пополнений. Был обвинён в «неспособности остановить отступление и разложение войск», 20 июня 1919 года был по личной просьбе заменён генералом К. В. Сахаровым и зачислен в распоряжение Верховного Правителя. С 6 октября 1919 — военный министр. В январе 1920 вошёл в состав «Троектории» — комитета из трёх членов правительства, которые в Иркутске взяли на себя руководство деятельностью кабинета министров в условиях распада режима Верховного правителя А. В. Колчака. После захвата Иркутска эсэровским Политцентром в январе 1920 года смог скрыться из города в эшелоне одной из иностранных военных миссий (двое других членов «Троектории», А. А. Червен-Водали и А. М. Ларионов, были арестованы эсэрами и позже выданы большевикам. Расстреляны по решению Чрезвычайного революционного трибунала при Сибирском революционном комитете в июне 1920). Затем эмигрировал в Китай.

Эмиграция 
Некоторое время жил в Дайрене и в Циндао, с 1925 года в Чаньчуне, с 1925 года в Мукдене, с 1931 в Шанхае, с 1932 в Дайрене. В среде русской военной эмиграции в Маньчжурии пользовался большим авторитетом и играл видную роль, но не сумел избежать её раскола в ходе дела генерала А. И. Андогского. В 1928—1930 — начальник Дальневосточного отдела Русского общевоинского союза (РОВС). В 1935 году создал и возглавил Попечительский совет по охране и приведению в порядок русских военных кладбищ в Порт-Артуре и иных пунктах в Маньчжурии. Работал членом правления мыловаренного завода, заведующим конторой по перевозкам бобов, специалистом на химическом заводе и в военном арсенале, начальником отделения в экономическом отделе правления Южно-Маньчжурской железной дороги (ЮМЖД), с октября 1933 года — чертёжником в исследовательском отделе ЮМЖД, занимаясь картографией и корректурой карт.

Арест и последние годы жизни 
После занятия советскими войсками Маньчжурии был арестован вместе с сыном 15 сентября 1945 года органами СМЕРШ в Дайрене. Осужден Особым совещанием при МГБ СССР 30 ноября 1946 года к 10 годам лишения свободы за «контрреволюционную деятельность» по ст. 58-4 УК РСФСР. Провёл 10 лет в лагерях, в 1955 году находился в местной тюрьме в Ухте в Коми АССР. В том же году освобождён по амнистии, практически полностью отбыв свой срок заключения. После освобождения жил в Орске (Оренбургская область) у сыновей, в Казахстане, умер в Джамбуле. Был похоронен в городе Джамбул (ныне Тараз) на старом кладбище в 5-м микрорайоне. В 2017 году прах М. В. Ханжина перезахоронен внучкой Мариной Ханжиной на Хованском кладбище (участок 11) в Москве.

Реабилитирован посмертно 23 июня 1992 года.

Награды 
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (1905)
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1905)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (1907)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (19.09.1907)
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1912)
 Орден Святого Георгия 3-й степени (12.07.1915)
 Георгиевское оружие (10.11.1915).

Память 
О его судьбе снят документальный фильм «Возвращение генерала Ханжина».

В искусстве 
Генерал Ханжин является одним из персонажей художественного фильма «Гроза над Белой» (1968). Роль исполнил Ефим Копелян.

Семья 
Был дважды женат, от двух браков имел 6 детей. Дядя: Вениамин Петрович Водопьянов (1865—1943) — войсковой старшина, автор военно-исторических трудов.

Литература 
 Ханжин М. В. // Военная энциклопедия в 8 томах. Т. 8: Таджикский — Яшин / Гл. ред. комиссии С. Б. Иванов. — М.: Воениздат, 2004. — 579 с. — ISBN 5-203-01875-8. — С.311.
 Волков Е. В. Судьба колчаковского генерала: Страницы жизни М. В. Ханжина. — Екатеринбург, 1999.

Примечания

Ссылки 
 
 Биография
 Биография
 

Выпускники Оренбургского кадетского корпуса
Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Выпускники Михайловской артиллерийской академии
Военачальники Первой мировой войны (Россия)
Кавалеры Георгиевского оружия
Омское правительство
Министры обороны Временного Всероссийского правительства и Омского правительства
Русские эмигранты первой волны в Китае
Репрессированные в СССР
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Оренбургские казаки
Генералы от артиллерии (Белое движение)
Персоналии:Русская армия Колчака
Похороненные на Хованском кладбище
Артиллеристы Российской империи